Naomi Ōsaka era la detentrice del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma si è ritirata nel secondo turno contro Beatriz Haddad Maia.

In finale Ljudmila Samsonova ha sconfitto Zheng Qinwen con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il primo turno.

  Paula Badosa (secondo turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Veronika Kudermetova (semifinale)

  Beatriz Haddad Maia (quarti di finale) 
  Karolína Plíšková (secondo turno) 
  Alison Riske-Amritraj (primo turno) 
  Elena Rybakina (primo turno)

Wildcard 

  Mai Hontama (primo turno)
  Yuki Naito (primo turno)

  Elena Rybakina (primo turno)

Protected ranking 

  Sofia Kenin (primo turno)

Qualificate 

  Fernanda Contreras Gómez (secondo turno)
  Despina Papamichail (secondo turno)
  Ellen Perez (primo turno)

  Rina Saigo (primo turno) 
  Isabella Šinikova (primo turno) 
  You Xiaodi (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2022